Whitesand River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Whitesand River (Lake Nipigon), vattendrag i Ontario,  
 Whitesand River (biflöde till Hewitson River), vattendrag i Ontario, 

Robotskapade Kanadaförgreningar